Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit de Silverstone el 18 de juliol del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: René Arnoux 1' 11. 000

 Volta ràpida: René Arnoux 1' 15. 067 (a la volta 50}

Referències 
 

Gran Bretanya
1981